Di seguito una lista di asteroidi dal numero 150001 al 151000 con data di scoperta e scopritore.

150001-150100 

|-
| 150001 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 150002 - ||  || 26 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 150003 - ||  || 31 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 150004 - ||  || 23 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 150005 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 150006 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 150007 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 150008 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 150009 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 150010 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 150011 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 150012 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 150013 - ||  || 22 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 150014 - ||  || 31 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 150015 - ||  || 27 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 150016 - ||  || 29 ottobre 2005 || CSS
|-
| 150017 - ||  || 27 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 150018 - ||  || 30 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 150019 - ||  || 30 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 150020 - ||  || 28 ottobre 2005 || CSS
|-
| 150021 - ||  || 30 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 150022 - ||  || 22 ottobre 2005 || CSS
|-
| 150023 - ||  || 25 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 150024 - ||  || 25 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 150025 - ||  || 3 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 150026 - ||  || 6 novembre 2005 || CSS
|-
| 150027 - ||  || 3 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 150028 - ||  || 10 novembre 2005 || CSS
|-
| 150029 - ||  || 3 novembre 2005 || CSS
|-
| 150030 - ||  || 5 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 150031 - ||  || 5 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 150032 - ||  || 7 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 150033 - ||  || 5 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 150034 - ||  || 11 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 150035 Williamson || 2005 WO || 20 novembre 2005 || Young, J. W.
|-
| 150036 - ||  || 20 novembre 2005 || LONEOS
|-
| 150037 - ||  || 19 novembre 2005 || NEAT
|-
| 150038 - ||  || 24 novembre 2005 || NEAT
|-
| 150039 - ||  || 30 novembre 2005 || CSS
|-
| 150040 - ||  || 29 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 150041 - ||  || 29 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 150042 - ||  || 21 novembre 2005 || LONEOS
|-
| 150043 - ||  || 29 novembre 2005 || CSS
|-
| 150044 - ||  || 29 novembre 2005 || CSS
|-
| 150045 - ||  || 29 novembre 2005 || NEAT
|-
| 150046 Cynthiaconrad ||  || 1 dicembre 2005 || Buie, M. W.
|-
| 150047 - ||  || 23 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 150048 - ||  || 23 dicembre 2005 || LINEAR
|-
| 150049 - ||  || 19 luglio 2006 || Hönig, S. F.
|-
| 150050 - ||  || 13 agosto 2006 || NEAT
|-
| 150051 - ||  || 21 agosto 2006 || Hönig, S. F.
|-
| 150052 - ||  || 21 agosto 2006 || Hönig, S. F.
|-
| 150053 - ||  || 18 agosto 2006 || LONEOS
|-
| 150054 - ||  || 23 agosto 2006 || LINEAR
|-
| 150055 - ||  || 24 agosto 2006 || LINEAR
|-
| 150056 - ||  || 30 agosto 2006 || Hönig, S. F.
|-
| 150057 - ||  || 28 agosto 2006 || LINEAR
|-
| 150058 - ||  || 18 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 150059 - ||  || 30 agosto 2006 || LONEOS
|-
| 150060 - ||  || 12 settembre 2006 || CSS
|-
| 150061 - ||  || 13 settembre 2006 || NEAT
|-
| 150062 - ||  || 14 settembre 2006 || NEAT
|-
| 150063 - ||  || 12 settembre 2006 || CSS
|-
| 150064 - ||  || 14 settembre 2006 || NEAT
|-
| 150065 - ||  || 14 settembre 2006 || CSS
|-
| 150066 - ||  || 16 settembre 2006 || CSS
|-
| 150067 - ||  || 16 settembre 2006 || LONEOS
|-
| 150068 - ||  || 16 settembre 2006 || LONEOS
|-
| 150069 - ||  || 18 settembre 2006 || CSS
|-
| 150070 - ||  || 20 settembre 2006 || LONEOS
|-
| 150071 - ||  || 21 settembre 2006 || LONEOS
|-
| 150072 - ||  || 20 settembre 2006 || NEAT
|-
| 150073 - ||  || 25 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 150074 - ||  || 26 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 150075 - ||  || 25 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 150076 - ||  || 25 settembre 2006 || LONEOS
|-
| 150077 - ||  || 30 settembre 2006 || CSS
|-
| 150078 - ||  || 12 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 150079 - ||  || 11 ottobre 2006 || NEAT
|-
| 150080 - ||  || 16 ottobre 2006 || CSS
|-
| 150081 Steindl ||  || 19 ottobre 2006 || Sárneczky, K.
|-
| 150082 - ||  || 27 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 150083 - ||  || 11 novembre 2006 || NEAT
|-
| 150084 - ||  || 16 novembre 2006 || LINEAR
|-
| 150085 - ||  || 16 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 150086 - ||  || 17 novembre 2006 || LINEAR
|-
| 150087 - ||  || 23 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 150088 - ||  || 10 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 150089 - ||  || 13 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 150090 - ||  || 15 dicembre 2006 || LINEAR
|-
| 150091 - ||  || 21 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 150092 - || 4156 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 150093 - || 4197 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 150094 - || 6845 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 150095 - || 1235 T-2 || 29 settembre 1973 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 150096 - || 3023 T-2 || 30 settembre 1973 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 150097 - || 4319 T-2 || 29 settembre 1973 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 150098 - || 5086 T-2 || 25 settembre 1973 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 150099 - || 1137 T-3 || 17 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 150100 - || 1229 T-3 || 17 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|}

150101-150200 

|-
| 150101 - || 2428 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 150102 - || 3503 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 150103 - || 4262 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 150104 - || 5007 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 150105 - || 5062 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 150106 - || 5084 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 150107 - ||  || 7 novembre 1978 || Helin, E. F., Bus, S. J.
|-
| 150108 - ||  || 22 agosto 1979 || Lagerkvist, C.-I.
|-
| 150109 - ||  || 6 marzo 1981 || Bus, S. J.
|-
| 150110 - ||  || 2 marzo 1981 || Bus, S. J.
|-
| 150111 - ||  || 6 ottobre 1991 || Lowe, A.
|-
| 150112 - ||  || 6 ottobre 1991 || Lowe, A.
|-
| 150113 - ||  || 4 novembre 1991 || Ueda, S., Kaneda, H.
|-
| 150114 - ||  || 5 novembre 1991 || Spacewatch
|-
| 150115 - ||  || 24 settembre 1992 || Spacewatch
|-
| 150116 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 150117 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 150118 Petersberg ||  || 18 settembre 1993 || Börngen, F., Schmadel, L. D.
|-
| 150119 - ||  || 13 ottobre 1993 || Spacewatch
|-
| 150120 - ||  || 9 ottobre 1993 || Elst, E. W.
|-
| 150121 - ||  || 5 gennaio 1994 || Spacewatch
|-
| 150122 - ||  || 12 febbraio 1994 || Kobayashi, T.
|-
| 150123 - ||  || 10 agosto 1994 || Elst, E. W.
|-
| 150124 - ||  || 12 agosto 1994 || Elst, E. W.
|-
| 150125 - ||  || 12 agosto 1994 || Elst, E. W.
|-
| 150126 - ||  || 28 settembre 1994 || Spacewatch
|-
| 150127 - ||  || 28 settembre 1994 || Spacewatch
|-
| 150128 - ||  || 28 ottobre 1994 || Spacewatch
|-
| 150129 Besshi ||  || 8 novembre 1994 || Nakamura, A.
|-
| 150130 - ||  || 8 gennaio 1995 || Spacewatch
|-
| 150131 - ||  || 29 gennaio 1995 || Spacewatch
|-
| 150132 - ||  || 24 febbraio 1995 || Spacewatch
|-
| 150133 - ||  || 26 luglio 1995 || Spacewatch
|-
| 150134 - ||  || 26 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 150135 - ||  || 27 ottobre 1995 || Kobayashi, T.
|-
| 150136 - ||  || 14 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 150137 - ||  || 15 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 150138 - ||  || 16 novembre 1995 || Ueda, S., Kaneda, H.
|-
| 150139 - ||  || 23 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 150140 - ||  || 16 dicembre 1995 || Spacewatch
|-
| 150141 - ||  || 16 dicembre 1995 || Spacewatch
|-
| 150142 - ||  || 16 dicembre 1995 || Spacewatch
|-
| 150143 - ||  || 12 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 150144 - ||  || 14 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 150145 Uvic ||  || 23 gennaio 1996 || Balam, D. D.
|-
| 150146 - ||  || 12 marzo 1996 || Spacewatch
|-
| 150147 - ||  || 12 marzo 1996 || Spacewatch
|-
| 150148 - ||  || 20 marzo 1996 || AMOS
|-
| 150149 - ||  || 15 maggio 1996 || Spacewatch
|-
| 150150 - ||  || 6 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 150151 - ||  || 7 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 150152 - ||  || 5 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 150153 - || 1997 AB || 1 gennaio 1997 || Comba, P. G.
|-
| 150154 - ||  || 5 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 150155 - ||  || 11 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 150156 - ||  || 11 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 150157 - ||  || 11 aprile 1997 || Pravec, P.
|-
| 150158 - ||  || 29 aprile 1997 || Spacewatch
|-
| 150159 - ||  || 1 maggio 1997 || ODAS
|-
| 150160 - ||  || 30 luglio 1997 || ODAS
|-
| 150161 - ||  || 11 agosto 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 150162 - || 1997 SO || 20 settembre 1997 || Šarounová, L.
|-
| 150163 - ||  || 29 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 150164 - ||  || 2 ottobre 1997 || ODAS
|-
| 150165 - ||  || 29 ottobre 1997 || NEAT
|-
| 150166 - ||  || 21 novembre 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 150167 - ||  || 3 dicembre 1997 || Kobayashi, T.
|-
| 150168 - ||  || 22 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 150169 - ||  || 29 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 150170 - ||  || 25 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 150171 - ||  || 26 febbraio 1998 || Spacewatch
|-
| 150172 - ||  || 23 febbraio 1998 || Spacewatch
|-
| 150173 - ||  || 26 febbraio 1998 || Spacewatch
|-
| 150174 - ||  || 25 febbraio 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 150175 - ||  || 1 marzo 1998 || Elst, E. W.
|-
| 150176 - ||  || 3 marzo 1998 || Elst, E. W.
|-
| 150177 - || 1998 FR || 18 marzo 1998 || Spacewatch
|-
| 150178 - ||  || 22 marzo 1998 || Spacewatch
|-
| 150179 - ||  || 27 marzo 1998 || Zoltowski, F. B.
|-
| 150180 - ||  || 28 marzo 1998 || ODAS
|-
| 150181 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 150182 - ||  || 2 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 150183 - ||  || 21 aprile 1998 || ODAS
|-
| 150184 - ||  || 23 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 150185 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 150186 - ||  || 28 maggio 1998 || Spacewatch
|-
| 150187 - ||  || 21 giugno 1998 || Spacewatch
|-
| 150188 - ||  || 27 giugno 1998 || Spacewatch
|-
| 150189 - ||  || 26 giugno 1998 || Elst, E. W.
|-
| 150190 - ||  || 22 agosto 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 150191 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 150192 - ||  || 30 agosto 1998 || Spacewatch
|-
| 150193 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 150194 - ||  || 26 agosto 1998 || Elst, E. W.
|-
| 150195 - ||  || 26 agosto 1998 || Elst, E. W.
|-
| 150196 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 150197 - ||  || 13 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 150198 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 150199 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 150200 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|}

150201-150300 

|-
| 150201 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 150202 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 150203 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 150204 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 150205 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 150206 - ||  || 17 settembre 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 150207 - ||  || 18 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 150208 - ||  || 26 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 150209 - ||  || 28 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 150210 - ||  || 16 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 150211 - ||  || 19 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 150212 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 150213 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 150214 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 150215 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 150216 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 150217 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 150218 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 150219 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 150220 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 150221 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 150222 - ||  || 13 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 150223 - ||  || 13 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 150224 - ||  || 19 ottobre 1998 || CSS
|-
| 150225 - ||  || 28 ottobre 1998 || Lai, L.
|-
| 150226 - ||  || 28 ottobre 1998 || LINEAR
|-
| 150227 - ||  || 28 ottobre 1998 || LINEAR
|-
| 150228 - ||  || 10 novembre 1998 || ODAS
|-
| 150229 - ||  || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 150230 - ||  || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 150231 - ||  || 23 novembre 1998 || Spacewatch
|-
| 150232 - ||  || 7 dicembre 1998 || ODAS
|-
| 150233 - ||  || 10 dicembre 1998 || Spacewatch
|-
| 150234 - ||  || 15 dicembre 1998 || ODAS
|-
| 150235 - ||  || 8 dicembre 1998 || Spacewatch
|-
| 150236 - ||  || 10 dicembre 1998 || Spacewatch
|-
| 150237 - ||  || 11 dicembre 1998 || Spacewatch
|-
| 150238 - ||  || 23 dicembre 1998 || Tesi, L., Boattini, A.
|-
| 150239 - ||  || 7 gennaio 1999 || Spacewatch
|-
| 150240 - ||  || 12 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 150241 - ||  || 10 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 150242 - ||  || 10 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 150243 - ||  || 7 febbraio 1999 || Spacewatch
|-
| 150244 - ||  || 9 febbraio 1999 || Spacewatch
|-
| 150245 - ||  || 20 marzo 1999 || LINEAR
|-
| 150246 - ||  || 6 aprile 1999 || Spacewatch
|-
| 150247 - ||  || 10 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 150248 - ||  || 10 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 150249 - ||  || 12 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 150250 - ||  || 12 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 150251 - ||  || 12 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 150252 - ||  || 11 giugno 1999 || LINEAR
|-
| 150253 - ||  || 8 giugno 1999 || LINEAR
|-
| 150254 - ||  || 14 giugno 1999 || Spacewatch
|-
| 150255 - ||  || 12 luglio 1999 || LINEAR
|-
| 150256 - ||  || 3 agosto 1999 || Spacewatch
|-
| 150257 - ||  || 3 settembre 1999 || Spacewatch
|-
| 150258 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 150259 - ||  || 8 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 150260 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 150261 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 150262 - ||  || 13 settembre 1999 || Spacewatch
|-
| 150263 - ||  || 8 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 150264 - ||  || 8 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 150265 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 150266 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 150267 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 150268 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 150269 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 150270 - ||  || 14 settembre 1999 || Spacewatch
|-
| 150271 - ||  || 8 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 150272 - ||  || 8 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 150273 - ||  || 8 settembre 1999 || CSS
|-
| 150274 - || 1999 SS || 16 settembre 1999 || Spacewatch
|-
| 150275 - ||  || 14 ottobre 1999 || Šarounová, L.
|-
| 150276 - ||  || 1 ottobre 1999 || CSS
|-
| 150277 - ||  || 3 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 150278 - ||  || 4 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 150279 - ||  || 4 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 150280 - ||  || 6 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 150281 - ||  || 6 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 150282 - ||  || 10 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 150283 - ||  || 12 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 150284 - ||  || 2 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 150285 - ||  || 2 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 150286 - ||  || 2 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 150287 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 150288 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 150289 - ||  || 7 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 150290 - ||  || 7 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 150291 - ||  || 7 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 150292 - ||  || 9 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 150293 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 150294 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 150295 - ||  || 12 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 150296 - ||  || 13 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 150297 - ||  || 15 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 150298 - ||  || 15 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 150299 - ||  || 15 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 150300 - ||  || 3 ottobre 1999 || Spacewatch
|}

150301-150400 

|-
| 150301 - ||  || 3 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 150302 - ||  || 3 ottobre 1999 || CSS
|-
| 150303 - ||  || 9 ottobre 1999 || CSS
|-
| 150304 - ||  || 9 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 150305 - ||  || 7 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 150306 - ||  || 1 ottobre 1999 || CSS
|-
| 150307 - ||  || 4 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 150308 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 150309 - ||  || 19 ottobre 1999 || Pravec, P., Kušnirák, P.
|-
| 150310 - ||  || 31 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 150311 - ||  || 30 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 150312 - ||  || 31 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 150313 - ||  || 31 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 150314 - ||  || 19 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 150315 - ||  || 30 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 150316 Ivaniosifovich||  || 1 novembre 1999 || Elst, E. W., Ipatov, S. I.
|-
| 150317 - ||  || 1 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 150318 - ||  || 4 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 150319 - ||  || 4 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 150320 - ||  || 4 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 150321 - ||  || 2 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 150322 - ||  || 6 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 150323 - ||  || 9 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 150324 - ||  || 9 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 150325 - ||  || 9 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 150326 - ||  || 10 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 150327 - ||  || 10 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 150328 - ||  || 13 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 150329 - ||  || 1 novembre 1999 || LONEOS
|-
| 150330 - ||  || 6 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 150331 - ||  || 5 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 150332 - ||  || 12 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 150333 - ||  || 15 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 150334 - ||  || 3 novembre 1999 || CSS
|-
| 150335 - ||  || 4 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 150336 - ||  || 28 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 150337 - ||  || 29 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 150338 - ||  || 5 dicembre 1999 || Korlević, K.
|-
| 150339 - ||  || 6 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 150340 - ||  || 6 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 150341 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 150342 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 150343 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 150344 - ||  || 4 dicembre 1999 || CSS
|-
| 150345 - ||  || 12 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 150346 - ||  || 28 dicembre 1999 || Comba, P. G.
|-
| 150347 - ||  || 27 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 150348 - ||  || 31 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 150349 - ||  || 16 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 150350 - ||  || 2 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 150351 - ||  || 3 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 150352 - ||  || 3 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 150353 - ||  || 3 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 150354 - ||  || 3 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 150355 - ||  || 4 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 150356 - ||  || 6 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 150357 - ||  || 3 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 150358 - ||  || 4 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 150359 - ||  || 3 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 150360 - ||  || 26 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 150361 - ||  || 29 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 150362 - ||  || 29 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 150363 - ||  || 29 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 150364 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 150365 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 150366 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 150367 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 150368 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 150369 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 150370 - ||  || 3 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 150371 - ||  || 7 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 150372 - ||  || 5 febbraio 2000 || Korlević, K.
|-
| 150373 - ||  || 7 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 150374 Jasoncook ||  || 5 febbraio 2000 || Buie, M. W.
|-
| 150375 - ||  || 3 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 150376 - ||  || 28 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 150377 - ||  || 25 febbraio 2000 || CSS
|-
| 150378 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 150379 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 150380 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 150381 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 150382 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 150383 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 150384 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 150385 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 150386 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 150387 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 150388 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 150389 - ||  || 28 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 150390 - ||  || 27 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 150391 - ||  || 28 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 150392 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 150393 - || 2000 EN || 2 marzo 2000 || Comba, P. G.
|-
| 150394 - ||  || 2 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 150395 - ||  || 4 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 150396 - ||  || 5 marzo 2000 || Korlević, K.
|-
| 150397 - ||  || 8 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 150398 - ||  || 9 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 150399 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 150400 - ||  || 9 marzo 2000 || Spacewatch
|}

150401-150500 

|-
| 150401 - ||  || 11 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 150402 - ||  || 10 marzo 2000 || Korlević, K.
|-
| 150403 - ||  || 12 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 150404 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 150405 - ||  || 11 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 150406 - ||  || 12 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 150407 - ||  || 5 marzo 2000 || NEAT
|-
| 150408 - ||  || 12 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 150409 - ||  || 1 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 150410 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 150411 - ||  || 29 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 150412 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 150413 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 150414 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 150415 - ||  || 27 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 150416 - ||  || 29 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 150417 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 150418 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 150419 - || 2000 GX || 2 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 150420 - ||  || 4 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 150421 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 150422 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 150423 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 150424 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 150425 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 150426 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 150427 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 150428 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 150429 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 150430 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 150431 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 150432 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 150433 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 150434 - ||  || 3 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 150435 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 150436 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 150437 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 150438 - ||  || 2 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 150439 - ||  || 2 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 150440 - ||  || 3 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 150441 - ||  || 3 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 150442 - ||  || 10 aprile 2000 || NEAT
|-
| 150443 - ||  || 4 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 150444 - ||  || 12 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 150445 - ||  || 7 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 150446 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 150447 - ||  || 3 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 150448 - ||  || 2 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 150449 - ||  || 24 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 150450 - ||  || 25 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 150451 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 150452 - ||  || 29 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 150453 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 150454 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 150455 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 150456 - ||  || 24 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 150457 - ||  || 26 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 150458 - ||  || 28 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 150459 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 150460 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 150461 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 150462 - ||  || 2 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 150463 - ||  || 1 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 150464 - ||  || 3 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 150465 - ||  || 5 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 150466 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 150467 - ||  || 10 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 150468 - ||  || 5 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 150469 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 150470 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 150471 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 150472 - ||  || 28 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 150473 - ||  || 24 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 150474 - ||  || 4 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 150475 - ||  || 5 luglio 2000 || LONEOS
|-
| 150476 - ||  || 7 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 150477 - ||  || 30 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 150478 - ||  || 23 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 150479 - ||  || 30 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 150480 - ||  || 31 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 150481 - ||  || 29 luglio 2000 || LONEOS
|-
| 150482 - ||  || 3 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 150483 - ||  || 3 agosto 2000 || BATTeRS
|-
| 150484 - ||  || 1 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 150485 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 150486 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 150487 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 150488 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 150489 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 150490 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 150491 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 150492 - ||  || 26 agosto 2000 || Comba, P. G.
|-
| 150493 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 150494 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 150495 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 150496 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 150497 - ||  || 28 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 150498 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 150499 - ||  || 29 agosto 2000 || Crni Vrh
|-
| 150500 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|}

150501-150600 

|-
| 150501 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 150502 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 150503 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 150504 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 150505 - ||  || 29 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 150506 - ||  || 29 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 150507 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 150508 - ||  || 21 agosto 2000 || LONEOS
|-
| 150509 - ||  || 27 agosto 2000 || Buie, M. W.
|-
| 150510 - ||  || 28 agosto 2000 || Buie, M. W.
|-
| 150511 - ||  || 29 agosto 2000 || Barbieri, C.
|-
| 150512 - ||  || 21 agosto 2000 || LONEOS
|-
| 150513 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 150514 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 150515 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 150516 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 150517 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 150518 - ||  || 2 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 150519 - ||  || 3 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 150520 Dong ||  || 3 settembre 2000 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 150521 - ||  || 18 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 150522 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 150523 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 150524 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 150525 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 150526 - ||  || 22 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 150527 - ||  || 22 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 150528 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 150529 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 150530 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 150531 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 150532 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 150533 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 150534 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 150535 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 150536 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 150537 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 150538 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 150539 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 150540 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 150541 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 150542 - ||  || 27 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 150543 - ||  || 20 settembre 2000 || NEAT
|-
| 150544 - ||  || 25 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 150545 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 150546 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 150547 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 150548 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 150549 - ||  || 19 settembre 2000 || NEAT
|-
| 150550 - ||  || 20 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 150551 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 150552 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 150553 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 150554 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 150555 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 150556 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 150557 - ||  || 26 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 150558 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 150559 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 150560 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 150561 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 150562 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 150563 - ||  || 30 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 150564 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 150565 - ||  || 30 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 150566 - ||  || 27 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 150567 - ||  || 26 settembre 2000 || NEAT
|-
| 150568 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 150569 - ||  || 30 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 150570 - ||  || 30 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 150571 - ||  || 21 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 150572 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 150573 - ||  || 6 ottobre 2000 || LONEOS
|-
| 150574 - ||  || 6 ottobre 2000 || LONEOS
|-
| 150575 - ||  || 1 ottobre 2000 || LONEOS
|-
| 150576 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 150577 - ||  || 26 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 150578 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 150579 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 150580 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 150581 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 150582 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 150583 - ||  || 31 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 150584 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 150585 - ||  || 22 novembre 2000 || BATTeRS
|-
| 150586 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 150587 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 150588 - ||  || 25 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 150589 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 150590 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 150591 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 150592 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 150593 - ||  || 19 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 150594 - ||  || 19 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 150595 - ||  || 19 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 150596 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 150597 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 150598 - ||  || 22 novembre 2000 || NEAT
|-
| 150599 - ||  || 20 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 150600 - ||  || 26 novembre 2000 || LINEAR
|}

150601-150700 

|-
| 150601 - ||  || 23 novembre 2000 || NEAT
|-
| 150602 - ||  || 30 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 150603 - ||  || 1 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 150604 - ||  || 1 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 150605 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 150606 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 150607 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 150608 - ||  || 5 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 150609 - ||  || 8 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 150610 - ||  || 22 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 150611 - ||  || 23 dicembre 2000 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 150612 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 150613 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 150614 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 150615 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 150616 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 150617 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 150618 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 150619 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 150620 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 150621 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 150622 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 150623 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 150624 - ||  || 29 dicembre 2000 || LONEOS
|-
| 150625 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 150626 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 150627 - ||  || 5 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 150628 - ||  || 4 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 150629 - ||  || 3 gennaio 2001 || LONEOS
|-
| 150630 - ||  || 15 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 150631 - ||  || 15 gennaio 2001 || Bickel, W.
|-
| 150632 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 150633 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 150634 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 150635 - ||  || 21 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 150636 - ||  || 27 gennaio 2001 || Kušnirák, P., Pravec, P.
|-
| 150637 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 150638 - ||  || 20 gennaio 2001 || NEAT
|-
| 150639 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 150640 - ||  || 3 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 150641 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 150642 - ||  || 3 febbraio 2001 || Veillet, C.
|-
| 150643 - ||  || 13 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 150644 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 150645 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 150646 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 150647 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 150648 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 150649 - ||  || 25 febbraio 2001 || NEAT
|-
| 150650 - ||  || 20 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 150651 - ||  || 19 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 150652 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 150653 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 150654 - ||  || 16 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 150655 - ||  || 1 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 150656 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 150657 - ||  || 15 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 150658 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 150659 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 150660 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 150661 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 150662 - ||  || 29 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 150663 - ||  || 14 maggio 2001 || Spacewatch
|-
| 150664 - ||  || 21 maggio 2001 || Spacewatch
|-
| 150665 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 150666 - ||  || 23 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 150667 - ||  || 30 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 150668 - ||  || 17 giugno 2001 || NEAT
|-
| 150669 - ||  || 23 giugno 2001 || NEAT
|-
| 150670 - ||  || 28 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 150671 - ||  || 26 giugno 2001 || NEAT
|-
| 150672 - ||  || 24 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 150673 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 150674 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 150675 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 150676 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 150677 - ||  || 17 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 150678 - ||  || 20 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 150679 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 150680 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 150681 - ||  || 16 luglio 2001 || NEAT
|-
| 150682 - ||  || 17 luglio 2001 || NEAT
|-
| 150683 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 150684 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 150685 - ||  || 20 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 150686 - ||  || 20 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 150687 - ||  || 28 luglio 2001 || Broughton, J.
|-
| 150688 - ||  || 26 luglio 2001 || NEAT
|-
| 150689 - ||  || 19 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 150690 - ||  || 29 luglio 2001 || Broughton, J.
|-
| 150691 - ||  || 29 luglio 2001 || NEAT
|-
| 150692 - ||  || 22 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 150693 - ||  || 30 luglio 2001 || NEAT
|-
| 150694 - ||  || 24 luglio 2001 || NEAT
|-
| 150695 - ||  || 25 luglio 2001 || NEAT
|-
| 150696 - ||  || 28 luglio 2001 || NEAT
|-
| 150697 - ||  || 3 agosto 2001 || NEAT
|-
| 150698 - ||  || 11 agosto 2001 || Kušnirák, P.
|-
| 150699 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 150700 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|}

150701-150800 

|-
| 150701 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 150702 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 150703 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 150704 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 150705 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 150706 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 150707 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 150708 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 150709 - ||  || 13 agosto 2001 || NEAT
|-
| 150710 - ||  || 13 agosto 2001 || NEAT
|-
| 150711 - ||  || 13 agosto 2001 || NEAT
|-
| 150712 - || 2001 QD || 16 agosto 2001 || Boattini, A., Tesi, L.
|-
| 150713 - || 2001 QF || 16 agosto 2001 || Tesi, L., Tombelli, M.
|-
| 150714 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 150715 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 150716 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 150717 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 150718 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 150719 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 150720 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 150721 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 150722 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 150723 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 150724 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 150725 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 150726 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 150727 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 150728 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 150729 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 150730 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 150731 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 150732 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 150733 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 150734 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 150735 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 150736 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 150737 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 150738 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 150739 - ||  || 18 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 150740 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 150741 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 150742 - ||  || 22 agosto 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 150743 - ||  || 21 agosto 2001 || NEAT
|-
| 150744 - ||  || 20 agosto 2001 || Pravec, P., Kušnirák, P.
|-
| 150745 - ||  || 26 agosto 2001 || Pravec, P., Kušnirák, P.
|-
| 150746 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 150747 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 150748 - ||  || 18 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 150749 - ||  || 18 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 150750 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 150751 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 150752 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 150753 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 150754 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 150755 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 150756 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 150757 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 150758 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 150759 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 150760 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 150761 - ||  || 25 agosto 2001 || NEAT
|-
| 150762 - ||  || 22 agosto 2001 || Tucker, R. A.
|-
| 150763 - ||  || 22 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 150764 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 150765 - ||  || 23 agosto 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 150766 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 150767 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 150768 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 150769 - ||  || 24 agosto 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 150770 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 150771 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 150772 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 150773 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 150774 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 150775 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 150776 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 150777 - ||  || 25 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 150778 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 150779 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 150780 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 150781 - ||  || 19 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 150782 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 150783 - ||  || 23 agosto 2001 || NEAT
|-
| 150784 - ||  || 9 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150785 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150786 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150787 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150788 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150789 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150790 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150791 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150792 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150793 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150794 - ||  || 9 settembre 2001 || NEAT
|-
| 150795 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150796 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150797 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150798 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150799 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150800 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|}

150801-150900 

|-
| 150801 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150802 - ||  || 14 settembre 2001 || NEAT
|-
| 150803 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 150804 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 150805 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 150806 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 150807 - ||  || 11 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 150808 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150809 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150810 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150811 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150812 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150813 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150814 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150815 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150816 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150817 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150818 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150819 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150820 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150821 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150822 - ||  || 14 settembre 2001 || NEAT
|-
| 150823 - ||  || 17 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 150824 - ||  || 17 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 150825 - ||  || 18 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 150826 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150827 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150828 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150829 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150830 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150831 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150832 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150833 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150834 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150835 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150836 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150837 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150838 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150839 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150840 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150841 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150842 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150843 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150844 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150845 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150846 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150847 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150848 - ||  || 19 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 150849 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150850 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150851 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150852 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150853 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150854 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150855 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150856 - ||  || 18 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 150857 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150858 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150859 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150860 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150861 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150862 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150863 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150864 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150865 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150866 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150867 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150868 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150869 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150870 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150871 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150872 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150873 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150874 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150875 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150876 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150877 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150878 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150879 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150880 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150881 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150882 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150883 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150884 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150885 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150886 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150887 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150888 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150889 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150890 - ||  || 25 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 150891 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150892 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 150893 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 150894 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 150895 - ||  || 22 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150896 - ||  || 29 settembre 2001 || NEAT
|-
| 150897 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150898 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150899 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150900 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|}

150901-151000 

|-
| 150901 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150902 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150903 - ||  || 21 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 150904 - ||  || 26 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 150905 - ||  || 18 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 150906 - || 2001 TF || 8 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 150907 - ||  || 7 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 150908 - ||  || 8 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 150909 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 150910 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 150911 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 150912 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 150913 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 150914 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 150915 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 150916 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 150917 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 150918 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 150919 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 150920 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 150921 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 150922 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 150923 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 150924 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 150925 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 150926 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 150927 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 150928 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 150929 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 150930 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 150931 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 150932 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 150933 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 150934 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 150935 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 150936 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 150937 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 150938 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 150939 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 150940 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 150941 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 150942 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 150943 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 150944 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 150945 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 150946 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 150947 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 150948 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 150949 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 150950 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 150951 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 150952 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 150953 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 150954 - ||  || 13 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 150955 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 150956 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 150957 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 150958 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 150959 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 150960 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 150961 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 150962 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 150963 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 150964 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 150965 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 150966 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 150967 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 150968 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 150969 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 150970 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 150971 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 150972 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 150973 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 150974 - ||  || 14 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 150975 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 150976 - ||  || 13 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 150977 - ||  || 13 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 150978 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 150979 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 150980 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 150981 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 150982 - ||  || 14 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 150983 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 150984 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 150985 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 150986 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 150987 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 150988 - ||  || 13 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 150989 - ||  || 17 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 150990 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 150991 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 150992 - ||  || 24 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 150993 - ||  || 25 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 150994 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 150995 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 150996 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 150997 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 150998 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 150999 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 151000 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0150001